De Beker van Wit-Rusland (Wit-Russisch: Кубак Беларусі) is het nationale voetbalbekertoernooi van Wit-Rusland dat door de Wit-Russische voetbalbond (BBF) wordt georganiseerd.

Het toernooi werd in 1936 voor het eerst georganiseerd. Tot 1989 was het een regionaal toernooi in de deelrepubliek SSR Wit-Rusland in de Sovjet-Unie en gold als voorronde voor de USSR Cup.

Nadat het land onafhankelijk werd, werd het het nationale bekertoernooi. Vanaf het seizoen 1993/94 neemt de winnaar deel aan de Europacup II, vanaf 1999/00 aan de UEFA Cup, vanaf het seizoen 2009/10 aan de (voorronden van de) UEFA Europa League en vanaf 2021/22 aan de (kwalificatieronden van de) UEFA Europa Conference League.

Finales SRR Wit-Rusland (1936-1991)

Finales Wit-Rusland (1992-heden)

Prestaties per club

Zie ook
Beker van de Sovjet-Unie

Beker
Nationale voetbalbeker in Europa
Sportevenement in Wit-Rusland